Clark Fork (ciutat), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Clark Fork (afluent del Pend Oreille), riu que travessa els estats de Montana i Idaho (EUA)
 Clark Fork (afluent del Petite Saline Creek), riu al comtat de Cooper a l'estat de Missouri dels Estats Units